Bedetti ist der Familienname der folgenden Personen:

 Joel Bedetti (* 1984), Schweizer Journalist
 Stefano Bedetti (* 1973), italienischer Jazzmusiker